Кубок Либертадорес 1977 — 18-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал клуб «Бока Хуниорс».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1977 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1977 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1977 году
Кубок Либертадорес